

Biografia
La sua squadre di club è l'EOS Naousa.

La sua prima competizione internazionale è stato il Festival olimpico invernale della gioventù europea di Jaca 2007.

Ha rappresentato la  ai Giochi olimpici invernali di , dove si è classificata 72ª nella 10 km.

Tra il 2011 e il 2016, Dánou si è presa una pausa dalla carriera agonistica per dedicarsi agli studi di management sportivo a Losanna, in Svizzera. È impegnata anche come promotrice di scherma a livello internazionale.

Al suo ritorno alle gare, ha ottenuto buoni risultati nella Coppa dei Balcani, classificandosi terza nella classifica generale nel 2017 e nel 2018.

Ha partecipato per la seconda volta alle Olimpiadi a , classificandosi 76ª nella 10 km. Il mese successivo ha esordito in Copp del mondo nella 30 km di Holmenkollen, chiudendo al 54º posto. Il suo miglior risultato in questa competizione finora è stato il 47º posto a Davos nel dicembre 2020.

Ha partecipato ai mondiali di Oberstdorf 2021 dove si è pazzata 57ª nello skiathlon, suo miglior risultato iridato.

Ai Giochi olimpici di  ha sfilato come alfiere del proprio Paese durante la cerimonia d'apertura, assieme a Apóstolos Angelís.

Ha gareggiato in alcune competizioni continentali di biathlon.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Alfieri greci ai Giochi olimpici invernali
Alfieri ai XXIV Giochi olimpici invernali